Der Nadeshiko League Div. 2 Cup 2018 ist der Ligapokal der 2 Division der Nadeshiko League im japanischen Frauenfußball. Die reguläre Saison begann am 1. April. Vorjahresgewinner ist die Frauenfußballmannschaft von Cerezo Osaka.

Teilnehmer und ihre Spielorte 
 die Mannschaften sind in folgende Gruppen unterteilt:

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (japanisch)
 Soccerway
 Spielplan Gruppe A
 Spielplan Gruppe B

Fußballsaison 2018
Fußballwettbewerb in Japan